Cigadung (Subang), een plaats in Indonesië
Cigadung (Cigugur), een plaats in Indonesië
Cigadung (Cibeunying Kaler), een plaats in Indonesië
Cigadung (Banjarharjo)
Cigadung (Karangtanjung)